Il doppio  dell'Open Castilla y León 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Ross Hutchins e Jim Thomas erano i detentori del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin ha battuto in finale Serhij Stachovs'kyj e Lovro Zovko 6–7(4), 6–3, [10–8].

Teste di serie 

 Michael Kohlmann /  Rogier Wassen (quarti di finale)
 Serhij Stachovs'kyj /  Lovro Zovko (finale)

 James Auckland /  Jamie Murray (semifinali) 
 George Bastl /  Olivier Charroin (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Open Castilla y León 2009